How I Built This ist ein seit 2016 von dem US-amerikanischen Hörfunksender NPR produzierter Podcast über „innovators, entrepreneurs, idealists, and the stories behind the movements they built“ (sinngemäß: „Erfinder, Unternehmer, Idealisten und die Geschichten hinter den Bewegungen, die sie in Gang setzten“).
Moderator ist Guy Raz.

Episoden

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Nellie Bowles: How Guy Raz Built ‘How I Built This’ In: The New York Times. 23. November 2018 (englisch)

Einzelnachweise 

Podcast
Hörfunksendung (Vereinigte Staaten)
National Public Radio